Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1980 () прошёл в городе Перт (Шотландия) с 17 по 21 марта 1980 года. Турнир прошёл во 2-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира во 2-й раз. В Перте турнир прошёл во 2-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1979 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 7:6. Третье место заняла сборная Шотландии, проигравшая сборной Канады в полуфинале (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку на групповом этапе сборные США и Италии набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный матч.
 10:5 
В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная США.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1980

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1980 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1980 года